Socialnationalistiska församlingen (SNA), ett ultranationalistiskt och nazistiskt politiskt parti i Ukraina. Partiet bildades 2008 genom en sammanslagning mellan flera organisationer och grupper inom den extrema högern som delar nazistisk ideologi med målet att skapa en nationalsocialistisk stat. SNA leds av Andrij Biletski, som också är kommendör för Azovbataljonen. Partiet har en paramilitära gren Ukrainska Patrioter vars program förespråkar politiskt våld, rasism och nynazism. Partisymbolen är en variant på den nazistiska symbolen varghaken, som användes av vissa SS-divisioner under andra världskriget.

Sent i november 2013 inledde både Socialnationalistiska församlingen och Ukrainska patrioter ett samarbete med flera andra högerextrema organisationer i Ukraina. Samarbetet ledde till bildandet av Högra Sektorn. Socialnationalistiska församlingen har också band till Svoboda.

Referenser

Citatförteckning

Källförteckning 
Svenskar strider för ukrainsk nazibataljon - Nyheter (Ekot) Sveriges Radio
Svenska nazister strider i Ukraina - Klartext Sveriges Radio
Svensk nynazist efterlyst av separatister i Ukraina - Sveriges Radio

Externa henvisningar 
 S.N.A. Officiella webbplats 
 S.N.A. Twitter 

Nationalistiska partier i Ukraina
Euromajdan
Högerextrema partier
Nynazism
Högerextremism i Ukraina